Tritscher est un patronyme porté notamment par :

 Bernhard Tritscher (1988-), fondeur autrichien ;
 Michael Tritscher (1965-), skieur alpin autrichien ;
 Reinhard Tritscher (1946-2018), skieur alpin autrichien.